Морелија има више значења:

 Морелија
 Морелија (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Морелија, Викторико Родолфо Грахалес (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Морелија (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Морелија (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Морелија (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Морелија (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Морелија (Коапиља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Морелија (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Морелија (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Морелија (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Морелија (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Морелија, Анексо Сан Антонио Бавиц (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Морелија (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Морелија, Соло Диос (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Морелија (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Морелија (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Морелија (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Морелија (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Морелија (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Морелија (Монтекристо де Гереро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Морелија, насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Општина Морелија (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Морелија (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Морелија (Такоталпа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику